Numele propriu Erie se poate referi la,

Erie, trib nativ american 

 Erie (trib), Erie, numele originar de la care au derivat toate celelalte.

Locuri 

 Canalul Erie, canal care leagă fluviul Hudson de Lacul Erie și
 Lacul Erie, unul din cele cinci din Marile Lacuri din America de Nord.

Canada 

 Erie (district electoral), fost district electoral federal din provincia ;
 Fortul Erie, fost fort militar britanic;
 Fort Erie, Ontario, orășel (town sau târg) din Regiunea Niagara (în original Niagara Region) și
 Fort Erie Airport, aeropot din regiunea Niagara.

Statele Unite ale Americii 

 Erie, statul , un orășel (town sau târg) din comitatele Boulder și Weld;
 Erie High School (Colorado), liceu care este parte din districtul școlar numit Saint Vrain Valley School District;
 Erie, statul , sat din comitatul Whiteside;
 Districtul (în engleză, township) Erie din același comitat Whiteside;
 Erie, statul , situat în comitatul Lawrence;
 Erie, statul Indiana, situat în comitatul Miami;
 Erie, statul , oraș din comitatul Neosho;
 Districtul (township) Erie, statul , situat în comitatul Monroe;
 Districtul (township) Erie, statul , situat în comitatul Minnesota;
 Comitatul Erie, statul ;
 Erie Depot ori Erie Railroad Station, în Port Jarvis, statul ;
 Erie, statul , comunitate neîncorporată (CDP) în comitatul Cass;
 Comitatul Erie, statul ;
 Erie MetroParks, un parc de distracții din comitatul Erie, Ohio;
 Districtul (township) Erie, statul , situat în comitatul Ottawa;
 Comitatul Erie, statul ;
 Erie International Airport, aeroport public deservind nord-vestul statului Pennsylvania;
 Erie Falls, unul din cele 24 de cascade din comitatul  Luzerne, statul Pennsylvania;
 Erie National Wildlife Refuge, un parc (proprietate privată) din comitatul Crawford, statul Pennsylvania și  
 Roman Catholic Diocese of Erie, dioceză catolică.

Oameni cu acest nume 

 Edward Erie Poor (1837–1900), vice-prezident și apoi președinte al National Park Bank, între 1895 – 1900.

A se vedea și 

Erie Railroad Co. v. Tompkins (1938), un caz adus în fața United States Supreme Court case which set forth the Erie doctrine
 Erie (doctrină)
 Lacul Erie (dezambiguizare)
 Eerie (dezambiguizare)

 Éire, numele nativ al Irlandei în limba irlandeză.

Dezambiguizare
Nume proprii